Vasa har flere betydninger:
 Vasa-slægten – svensk adels- og kongeslægt
 Gustav Vasa – den første svenske konge af Vasa-slægten; han regerede 1523-60
 Vasaløbet – svensk langrendsløb
 Regalskeppet Vasa – svensk krigsskib, som sank på sin jomfrurejse i 1628
 Vaasa – by i Finland, som på svensk staves Vasa
 Wasabröd – svensk fødevarevirksomhed